Sears (warenhuisketen), een Amerikaans warenhuis en postorderbedrijf
 Sears Holdings Corporation, een Amerikaans detailhandelsconcern
 Sears (motorfiets), de motorfietsen die door hetzelfde bedrijf werden aangeboden
 Sears (automerk), de automobielen die door hetzelfde bedrijf werden aangeboden
 Sears Tower, de voormalige naam van de Willis Tower